José Manuel García peut désigner :

 José Manuel García-Margallo (1944-), homme politique espagnol ;
  (1965-), athlète espagnol ;
 José Manuel García Ponce (1972-), coureur cycliste mexicain ;
 José Manuel Garcia Segura (1974-), joueur hispano-andorran de volley-ball ;
 José Manuel García Landa (1985-), joueur international argentin de rink hockey ;
 José Manuel García Naranjo (né en 1994), footballeur espagnol.

Voir aussi